Simbirskiasaurus is een geslacht van uitgestorven ichthyosauriërs uit het Vroeg-Krijt (Vroeg-Barremien) van Oeljanovsk Oblast, Rusland.

Naamgeving
De typesoort Simbirskiasaurus birjukovi werd in 1985 benoemd door Otsjew. De geslachtsnaam verwijst naar Simbirsk, de oude naam voor de stad Oeljanovsk. De soortaanduiding eert M.D. Birjoekow.

Het type-exemplaar is YKM 65119, een fragmentarische schedel en wervelkolom.

Beschrijving 
Simbirskiasaurus was een kleine ichthyosauruiër, met een lengte van driehonderdvijftig centimeter en een lichaamsgewicht van tweehonderd kilogram. 

Fischer et alii geven de diagnose van Simbirskiasaurus als volgt: platypterygiine ophthalmosauride gekenmerkt door de volgende autapomorfieën: externe neusholte gedeeld door een nasomaxillaire pilaar; posterieure opening van het nariale complex met anteroposterieur vernauwde dorsale extensie; diep interdigiterende prefrontaal-lacrimale beennaad [die doet denken aan de basale neoichthyosauriër Temnodontosaurus platyodon (Conybeare, 1822), zie Godefroit, 1993.

Simbirskiasaurus birjukovi wordt ook gekenmerkt door de volgende unieke combinatie van kenmerken: het subnariale uitsteeksel van de premaxilla bereikt de achterste rand van de externe neusholte (gedeeld met Cryopterygius kristiansenae Druckenmiller et al., 2012 ); langwerpig anterieur uitsteeksel van het bovenkaaksbeen, dat naar voren het niveau van het neusbeen bereikt [in tegenstelling tot Aegirosaurus leptospondylus Bardet & Fernández, 2000 en Sveltonectes insolitus (Fischer et al., 2011b)]; aanwezigheid van een supranarieel uitsteeksel van de premaxilla [gedeeld met Platypterygius australis (McCoy, 1867), zie Kear, 2005, en mogelijk Pervushovisaurus bannovkensis (Arkhangelsky, 1998b)]."

Fylogenie 
Het volgende cladogram toont een mogelijke fylogenetische positie van Simbirskiasaurus in Ophthalmosauridae volgens de analyse uitgevoerd door Zverkov en Jacobs (2020):

Ichthyosauria